Weihnacht steht für:
 Weihnachten, christliches Fest
 Weihnacht (Loriot), Sketch von Loriot (1978)
 „Weihnacht!“, Roman von Karl May (1897)

Siehe auch:

 Deutsche Weihnacht
 D Zäller Wiehnacht (Zeller Weihnacht), Krippenspiel und Singspiel von Paul Burkhard
 Weihnachten (Begriffsklärung)
 Weinacht